Voica ist der Familienname folgender Personen:

 Eliodor Voica (* 1973), rumänischer Handballspieler und -trainer

 Marina Voica (* 1936), rumänische Sängerin
 Mircea Voica (* 1928), rumänischer Politiker